

Pessoas
Stjepan Mesić

Localidades
Mesic (Carolina do Norte)

Desambiguação